

Кремпиці — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кремпиці — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства